Віль-сюр-Ілло́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Вогези. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 300 км на схід від Парижа, 105 км на південь від Меца, 18 км на захід від Епіналя.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 185 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 479,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Віль-сюр-Іллон на сайті французького Національного інституту географії
 Віль-сюр-Іллон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Віль-сюр-Іллон на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Віль-сюр-Іллон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Віль-сюр-Іллон на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вогези

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вогези